Nazwy geograficzne

 Grunwald – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim
 Grunwald – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim
 Grunwald – wieś w województwie łódzkim, powiecie zgierskim
 Grunwald – gmina wiejska w województwo warmińsko-mazurskie, powiecie ostródzkim.
 Grunwald – część miasta Poznania
 Grunwald – dzielnica administracyjna Poznania w latach 1954–1990
 Grunwald – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, w Mszanie Dolnej
 Grunwald – wychodnia skalna w rezerwacie przyrody skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Grunwald – dawna niemiecka nazwa wsi Zieleniec, obecnej dzielnicy Dusznik-Zdroju
 Grunwald – potoczna nazwa placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu
 Grunwald – potoczna nazwa osiedla Grunwaldzkiego w Ostrowie Wielkopolskim
 Grunwald – gromada
 Kluby sportowe
 Grunwald Poznań – poznański klub sportowy z sekcjami: hokej na trawie, strzelectwo, zapasy, piłka ręczna i tenis
 Grunwald Ruda Śląska – czwartoligowy klub piłkarski w Rudzie Śląskiej, województwo śląskie

 Osoby
 Georg Grunwald (1879-1937) – niemiecki duchowny katolicki, profesor pedagogiki w Państwowej Akademii w Braniewie i w Ratyzbonie.
 Henry Grunwald (1922-2005) – amerykański dziennikarz i dyplomata
 Henryk Grunwald (1904-1958) – polski rysownik, metaloplastyk, malarz i złotnik, poeta
 Jerzy Grunwald (1950-) – polski muzyk
 Walter Morten Grunwald (1934-2018) – duński aktor.

 Inne
 Bitwa pod Grunwaldem – jedna z największych bitew średniowiecza (1410), w literaturze niem. Jako pierwsza bitwa pod Tannenbergiem
 Pomnik Grunwaldzki w Krakowie
 Pomnik Grunwaldzki w Nowym Jorku
 Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego
 Bitwa pod Grunwaldem – obraz Jana Matejki
 Grunwald – obraz Wojciecha Kossaka
 Dekanat Grunwald – dekanat w rzymskokatolickiej archidiecezji warmińskiej
 Fundacja Grunwald – polska fundacja z siedzibą w Gierzwałdzie
 Grunwald – organizacja konspiracyjna działająca w latach 1939-1941 na Pomorzu
 Grunwald – młodzieżowa organizacja niepodległościowa
 Grunwald – pomorska siatka dywersji pozafrontowej w Gdańsku
 „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” – Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego
 Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” – stowarzyszenie polityczne, zawiesiło działalność w 1995 roku

Zobacz też 
 Grunewald
 Grünewald
 Grünwald